Regno Unito
 Billesley – distretto di Birmingham
 Billesley – villaggio e parrocchia civile del Warwickshire